Села:
 Бартошівка — Вінницька область, Оратівський район
 Бартошівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район